Jméno Rataje nese více sídel:
 Rataje (okres Tábor) – obec v okrese Tábor
 Rataje (okres Benešov) – obec v okrese Benešov
 Rataje (okres Kroměříž) – obec v okrese Kroměříž
 Rataje nad Sázavou – obec v okrese Kutná Hora
 Rataje (Těšetice) – část obce Těšetice v okrese Olomouc

 Rataje (Jegunovce) – vesnice v opštině Jegunovce v západní části Severní Makedonie
 Rataje (Dolnoslezské vojvodství)  – vesnice v Gmině Wołów v Dolnoslezském vojvodství v Polsku